Vinding Kirke er navnet på flere danske kirker:
 Vinding Kirke (Herning Kommune) – en kirke i Vinding Sogn i Herning Kommune
 Vinding Kirke (Silkeborg Kommune) – en kirke i Vinding Sogn i Silkeborg Kommune
 Vinding Kirke (Vejle Kommune) – en kirke i Vinding Sogn i Vejle Kommune